Ten artykuł dotyczy sezonu 2009 Intercontinental Rally Challenge, czwartej edycji tej serii. Seria zaczęła się 21 stycznia 2009 od Rajdu Monte Carlo, a zakończyła 21 listopada na Rajdzie Szkocji.

Mistrzostwo serii IRC wywalczyła brytyjsko-irlandzka załoga Kris Meeke i Paul Nagle w Peugeocie 207 S2000, która zdobyła 60 punktów. Wyprzedziła ona Czechów Jana Kopeckiego i Petra Starego w Škodzie Fabii S2000 o 11 punktów i Belgów Freddy’ego Loixa i Frédérica Miclotte'a w Peugeocie 207 S2000 o 23 punkty. Meeke odniósł w sezonie cztery zwycięstwa: w Rajdzie Kurytyby, Rajdzie Portugalii, Rajdzie Ypres i Rajdzie San Remo, podczas gdy Kopecký zwyciężył w Rajdzie Barum i Rajdzie Asturii. Z kolei po jednym zwycięstwie w sezonie odnieśli: Sébastien Ogier (Rajd Monte Carlo), Carl Tundo (Rajd Safari), Juho Hänninen (Rajd Rosji), Giandomenico Basso (Rajd Madery) i Guy Wilks (Rajd Szkocji).

Kalendarz 
W porównaniu do sezonu 2008 nastąpiło kilka zmian w kalendarzu. Rajd Stambułu, Rajd Portugalii, Rajd Valais i Rajd Chin zostały zastąpione przez Rajd Monte Carlo, Rajd Kurytyby, Rajd Safari, Rajd Azorów, Rajd Japonii i Rajd Szkocji. Ostatecznie jednak Rajd Japonii nie odbył się.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji wliczanych jest 7 najlepszych wyników.

Klasyfikacja producentów 
Dla każdego producenta punkty zdobywają dwie najlepsze załogi. Do klasyfikacji wliczanych jest 7 najlepszych wyników.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Intercontinental Rally Challenge 2009